RTVV kan syfta på
RTVV – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Radio- och TV-verket
RTVV – ett spanskt allmänägt mediebolag, se Radiotelevisió Valenciana